De afkorting CSA kan staan voor:

 CSA, (Commissie Standaardisering Autobusmaterieel), Commissie (1961-19??) voor ontwikkeling en bouw van stadsbussen in eerste instantie voor GVB Amsterdam, RET Rotterdam, HTM Den Haag en later ook GEVU Utrecht. 
 Common Scrambling Algorithm
 CSA Czech Airlines
 Canadian Space Agency
 CSA Coaching
 Centro Sportivo Alagoano, Braziliaanse voetbalclub
 Chinese Student Association
 Casting Society of America
 Competition Stablefort Adjustment
 Combined Statistical Area, een soort agglomeratie in de Verenigde Staten
 Community supported agriculture, een vorm van landbouwbedrijf waarbij de burgers vooraf reeds een bijdrage betalen en in ruil nadien een deel van de opbrengst krijgen
 Companhia Siderúrgica do Atlântico Sul, een Braziliaans staalfabriek
 Geconfedereerde Staten van Amerika